Raoella dograi és un gènere d'artiodàctil extint de la família dels raoèl·lids que visqué durant l'Eocè. Se n'han trobat fòssils a l'Índia.

Referències 

Whippomorfs
Artiodàctils de l'Eocè